Тим Денни Бьёрквист (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Сириус».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Ханвикен». Затем некоторое время выступал за «Хаммарбю». В 12 летнем возрасте присоединился к молодёжной команде «Броммапойкарны». В 2009 году на правах аренды провёл 18 матчей за «Грёндаль» в первом шведском дивизионе. 18 октября 2009 года дебютировал в чемпионате Швеции в матче против «Эребру», появившись на поле в стартовом составе. В 2011 и 2012 годах вместе с командой выступал в Суперэттане. По итогам сезона 2012 года «Броммапойкарна» заняла второе место в турнирной таблице и вернулась в Алльсвенскан. Летом 2014 года дебютировал в еврокубках, куда клуб попал в соответствии с рейтингом Fair Play. Впервые Бьёркстрём сыграл там 3 июля в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы с финским ВПС.

4 ноября 2014 года перешёл в «Юргорден», с которым заключил трёхлетнее соглашение. 1 марта 2015 года в матче группового этапа кубка страны с «Соллентуной» впервые вышел в составе нового клуба. В конце марта 2017 года на правах аренды до конца сезона отправился в «Эстерсунд». В его составе стал обладателем кубка страны. В решающем матче с «Норрчёпингом» Бьёркстрём появился на поле в компенсированное ко второму тайму время вместо Самана Годдоса.

10 января 2018 года подписал двухлетний контракт с «Сириусом». Дебютировал за клуб 25 февраля в кубковой игре с «Варбергом».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные различных возрастов. 24 марта 2011 года дебютировал за молодёжную сборную Швеции в товарищеском матче со сборной Италии, появившись на поле на 21-й минуте вместо Никласа Хульта.

Достижения 
Броммапойкарна:
 Серебряный призёр Суперэттана: 2012

Эстерсунд:
 Обладатель Кубка Швеции: 2016/17

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на официальном сайте «Сириуса»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Грёндаль»
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Эстерсунд»
Игроки ФК «Сириус»